Kopalina – surowiec wydobywany z ziemi.

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 22, w tym 4 podstawowe
 Kopalina – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. oławskim, w gminie Jelcz-Laskowice
 Kopalina – przysiółek wsi Bogucice w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Bochnia
 Kopalina – część wsi Grobla w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Drwinia
 Kopalina – część wsi Kopacze Wielkie w woj. małopolskim, w pow. brzeskim, w gminie Szczurowa
 Kopalina – część wsi Poskwitów w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Iwanowice
 Kopalina – część wsi Karwin w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Koniusza
 Kopalina – część wsi Błonie w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Tarnów
 Kopalina – część miasta Wieliczka w woj. małopolskim, w pow. wielickim
 Kopalina – część wsi Chorągwica w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Wieliczka
 Kopalina – część wsi Pawlikowice w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Wieliczka
 Kopalina – część wsi Sułków w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Wieliczka
 Kopalina – przysiółek wsi Roszkowice w woj. opolskim, w pow. brzeskim, w gminie Lubsza
 Kopalina – osada w woj. opolskim, w pow. kluczborskim, w gminie Lasowice Wielkie
 Kopalina – przysiółek wsi Ścigów w woj. opolskim, w pow. krapkowickim, w gminie Strzeleczki
 Kopalina – wieś w woj. opolskim, w pow. namysłowskim, w gminie Pokój
 Kopalina – przysiółek wsi Radawie w woj. opolskim, w pow. oleskim, w gminie Zębowice
 Kopalina – osada wsi Pantalowice w woj. podkarpackim, w pow. przeworskim, w gminie Kańczuga
 Kopalina – część wsi Bratkowice w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Świlcza
 Kopalina – część wsi Pułanki w woj. podkarpackim, w pow. strzyżowskim, w gminie Frysztak
 Kopalina – część wsi Rokitno w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Szczekociny
 Kopalina – przysiółek wsi Dobromierz w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Kluczewsko
 Kopalina – osada w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Sośnie